Битка код Добора (1394)
 Битка код Добора (1397)
 Битка код Добора (1408)